Музаффарнагар:

 Музаффарнагар — город в индийском штате Уттар-Прадеш.
 Музаффарнагар — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.